Le nom propre Sauzay peut désigner :
 le Sauzay, une rivière française du département de la Nièvre ;
 deux anciennes communes de la Nièvre :
 Sauzay, aujourd'hui rattachée à Corvol-l'Orgueilleux,
 Sauzay, aujourd'hui rattachée à Isenay ;
 Le Sauzay, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône ;

 Alexis Sauzay (1803-1870), dramaturge français ;
 Eugène Sauzay (1809–1901), violoniste français, professeur au conservatoire de Paris ;
 Frédéric Sauzay (1965– ), un comédien et réalisateur français.

Voir aussi 
 Communauté de communes du Val du Sauzay

Homonymie de toponyme